Romagne (Gironde)
Romagne (Vienne)
ook:
Romagne-sous-les-Côtes, Meuse 
Romagne-sous-Montfaucon, Meuse 
Romagné, Ille-et-Vilaine
gemeenten met de naam La Romagne